I Petah Tikva Troopers sono una squadra di football americano di Petah Tiqwa, in Israele; la squadra è stata fondata nel 2011.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

IFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Riepilogo fasi finali disputate

Note

Collegamenti esterni